Димков може да се отнася за:

 Методий Димков (?-?), български духовник
 Никола Димков (1859-1937), български инженер-изобретател и общественик
 Петър Димков (1886-1981), български лечител